Toluca, ciutat capital de l'estat de Mèxic 
 Toluca (municipi), municipi de l'estat de Mèxic i capital de l'estat
 Deportivo Toluca Fútbol Club, club de futbol mexicà de la ciutat de Toluca